Le nom Guillaume Bigot est porté par :
 Guillaume Bigot (1502-1550), médecin et philosophe français ;
 Guillaume Bigot (1969-), essayiste, dirigeant d'école et polémiste français.

Voir aussi